Kisii kan syfta på:

 Kisii (folk) – en etnisk grupp i Kenya

Geografi

Kenya 

 Kisii (distrikt), län, 
 Kisii (stad), länshuvudort, 
 Södra Kisii-distriktet i Kenya, se Gucha (distrikt)
 Norra Kisii-distriktet i Kenya, se Nyamira (distrikt)

Robotskapade Kenyaförgreningar